Une église Saint-Vaast est une église dédiée à Vaast d’Arras.

Belgique 
 Église Saint-Vaast de Saint-Vaast
 Église Saint-Vaast de Vlamertinge en Flandre-Occidentale

France 
Liste non exhaustive :

Aisne 
 l'église Saint-Vaast de La Ferté-Milon ;
l'église Saint-Waast de Soissons

Ardennes 
 l'église Saint-Waast de Rilly-sur-Aisne ;

Calvados 
 l'église Saint-Vaast de Saint-Vaast-en-Auge;
 l'église Saint-Vaast de Saint-Vaast-sur-Seulles;
 l'église Saint-Vaast de Poussy-la-Campagne

Dordogne 
 l'église Saint-Vaast de Villac.

Eure 
 l'église Saint-Vaast de Connelles;
 l'église Saint-Vaast de Farceaux;
 l'église Saint-Vaast de Flipou;
 l'église Saint-Vaast de Herqueville

Manche 
 l'église Saint-Vaast de Saint-Vaast-la-Hougue;

Nord 
 l’église Saint-Vaast d’Armentières ;
 l’église Saint-Vaast d'Hallennes-lez-Haubourdin ;
 l'église Saint-Vaast de Moncheaux ;
 l'église Saint-Vaast d'Ostricourt ;
 l’église Saint-Vaast de Wallers ;
 l'église Saint-Vaast de Wambrechies.

Oise 
 l’église Saint-Vaast d’Angicourt ;
 l'église Saint-Vaast de Boran-sur-Oise ;
 l'église Saint-Michel-et-Saint-Vaast de Catenoy ;
 l’église Saint-Vaast de Nointel ;
 l'église Saint-Vaast de Saint-Vaast-de-Longmont ;
 l'église Saint-Vaast de Saint-Vaast-lès-Mello ;

Pas-de-Calais 
 la cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Vaast d'Arras ;
 l'église Saint-Vaast de Bavincourt ;
 l’église Saint-Vaast de Béthune ;
 l'église Saint-Vaast de Brebières ;
 l'église Saint-Vaast d'Evin-Malmaison ;
 l’église Saint-Vaast de Norrent-Fontes ;
 l'église Saint-Vaast de Vendin-lès-Béthune ;

Seine-Maritime 
 l'église Saint-Vaast d'Emanville
l'église Saint-Vaast à Saint-Vaast-Dieppedalle
 l'église saint Vaast de Thiouville;

Somme 
 l'église Saint-Vaast d'Agnières à Hescamps;
 l'église Saint-Vaast de Berny-en-Santerre;
 l'église Saint-Vaast de Bonnay;
 l'église Saint-Vaast de Camon;
 l'église Saint-Vaast de Cardonnette;
 l'église Saint-Vaast de Carnoy à Carnoy-Mametz;
 l'église Saint-Vaast de Moreuil;
 l'église Saint-Vaast de Proyart;
 l'église Saint-Vaast de Quend;
 l'église Saint-Vaast de Ribemont-sur-Ancre;
 l'église Saint-Vaast de Wailly à Conty;

Tarn 

l'église Saint-Waast de Coufouleux

Royaume-Uni 
 l'église Saint-Vedast alias Foster de la Cité de Londres.